HMS Calliope ha sido el nombre recibido por cinco buques y un acuartelamiento en costa de la Royal Navy en honor a la musa Calíope de la Mitología griega:

  fue un balandro-bergantín armado con 10 cañones de clase Cherokee botado en 1808 y desguazado en 1829.
  fue un navío de línea de sexta clase (según clasificación inglesa, que equivaldría a una fragata según la clasificación española) armada con 28 cañones, botada en 1837.  Fue usada como capilla a flote en 1860 y como fábrica en 1865.  Fue desguazada en 1883.
  fue una corbeta  o crucero de tercera categoría de clase Calypso corvette botada en 1884. Fue usado como buque de entrenamiento por la Royal Naval Reserve desde 1907, fue renombrado HMS Helicon en 1915 y retomó el nombre HMS Calliope en 1931. Fue vendido en 1951.
  fue un crucero ligero  de clase C o clase Calliope  botado en 1914, como el primero de la subclase Calliope. Fue vendido en 1931.
 HMS Calliope fue originalemte el , una  balandra de la clase Falmouth. Fue botado en 1932, y renombrado HMS Calliope en 1952 cuando reemplazó al  HMS Calliope de 1884 como buque de entrenamiento de la RNR.  Fue desguazado en 1968.
, es uno de los 14 acuartelamientos en costa de la Royal Naval Reserve, es una " fragata de piedra" situada en el banco Gateshead del Rio Tyne, entre el puente Tyne y el puente Gateshead Millennium.

Referencias
 
.

Nombres de buques británicos